В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1265 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1265 году

Январь 
 12 января —  — архиепископ Йоркский (1258—1265)
 16 января —  — княгиня-консорт Познани (1244—1257), жена Пшемысла I
 20 января —  — лорд-канцлер Англии (1246—1247, 1248—1249), первый государственный секретарь (1253—1263)

Февраль 
 8 февраля — Хулагу — монгольский правитель и военачальник,Основатель династии Хулагуидов и первый ильхан государства Хулагуидов (1261—1265)
 24 февраля — Роже IV де Фуа — граф де Фуа (1241—1265), виконт де Кастельбон, виконт де Сердань и сеньор Андорры (ок. 1230—1260)
 25 февраля — Ульрих I — граф Вюртемберга (1241—1265)

Март 
 13 марта —  — графиня-консорт Вюртембурга (1259—1265), жена Ульриха I

Май 
 14 мая —  — португальский святой римско-католической церкви .
 15 мая или 17 мая —  — правитель Мекленбурга (1264—1265)
 16 мая — Сток, Симон — генеральный приор Ордена Братьев Пресвятой Девы Марии Горы Кармил, святой Римско-католической церкви

Июнь 
 17 июня — Докуз-хатун — жена монгольского хана Хулагу.
 23 июня — Анна Легницкая — княгиня-консорт Польши (Кракова) и Силезии (1238—1241), жена Генриха II Набожного

Август 
 4 августа
  — сын и соратник Симона де Монфора, погиб в битве при Ившеме
  — первый спикер английского парламента (1258), погиб в битве при Ившеме
 Ральф Бассет, барон Бассет из Дрейтона — активный участник Второй баронской войны, погиб в битве при Ившеме
 Симон де Монфор, 6-й граф Лестер — граф Лестер и лорд-верховный распорядитель (1218—1265), граф Честер (1264—1265), глава сопротивления баронов королю Англии Генриху III, первый лорд-протектор Англии (1264—1265), основатель первого выборного Парламента Англии (1265), погиб в битве при Ившеме
 Уильям Деверё — маркграф Валлийской марки, активный участник Второй баронской войны, погиб в битве при Ившеме
 Хью ле Диспенсер, 1-й барон Диспенсер — первый барон Диспенсер (1258—1265), Главный юстициарий Англии и констебль Лондонского Тауэра (1260—1261, 1263—1265), погиб в битве при Ившеме

Октябрь 
 27 октября — Хамфри V де Богун — сеньор Брекона, соратник Симона де Монфора, член Совета Девяти, умер от ран, полученных в битве при Ившеме

Ноябрь 
  — епископ Вюрцбурга (1254—1265)
 21 ноября —  — прозелит иудаизма, казнён, умер мученической смертью.
 24 ноября — Магнус III — король Мэна (1252—1265)

Декабрь 
 3 декабря —  — итальянский юрист

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Аделаида Брабантская — графиня Булонская (1260—1265)
 Алгу — Правитель Чагатайского улуса (1260—1265)
  — епископ Мерзебурга (1265)
 Арнольд Кведлинбургский — немецкий хронист
 Генрих II Клеман — маршал Франции (1262—1265)
  — японская поэтесса
 Добрава Юрьевна — княгиня владимиро-волынская, жена Василько Романовича
 Ева Льежская — святая римско-католической церкви .
  — кастильская инфанта, жена инфанта Филиппа Кастильского
  — патриарх Ассирийской церкви Востока (1257—1265), последний патриарх с резиденцией в Багдаде
 Мубарек-шах — Правитель Чагатайского улуса (1252—1260, 1265)
  — Епископ Пассау (1254—1265)
 Реми, Филипп де — французский писатель и поэт
 Рудольф Женевский — граф Женевы (1252—1265)
 Фэлим Уа Конхобайр — король Коннахта (1233—1256)
 Фудзивара Нобузане — японский художник-портретист
  — шериф Айршира, создатель плана битвы при Ларгсе
 Шелль, Жан де — один из архитекторов собора Парижской Богоматери

См. также 
 Список умерших в 1264 году
 Список умерших в 1266 году

1265